Pozela steht für:
 Požela, litauischer Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Požėla, litauischer Familienname, zu Namensträgern siehe dort